Die Geburt der Venus steht für:

 Die Geburt der Venus (Botticelli), Gemälde von Sandro Botticelli (um 1485/1486)
 Die Geburt der Venus (Amaury-Duval), Gemälde von Eugène Emmanuel Amaury-Duval (1862)
 Die Geburt der Venus (Cabanel), Gemälde von Alexandre Cabanel (Original 1863)
 Die Geburt der Venus (Böcklin), Gemälde von Arnold Böcklin (1872)
 Die Geburt der Venus (Bouguereau), Gemälde von William Adolphe Bouguereau (1879)
 Die Geburt der Venus (Gervex), Gemälde von Henri Gervex (1907)
 Die Geburt der Venus (Redon), Gemälde von Odilon Redon (1912)
 Die Geburt der Venus (Rubens), verschwundenes Gemälde von Peter Paul Rubens 

Siehe auch: Venus Anadyomene